Jméno a příjmení Pavel Skála má více nositelů:

 Pavel Skála (* 1957) – český hudebník a kytarista
 Pavel Skála ze Zhoře (asi 1583–1640) – český barokní spisovatel
 Pavel Skála – pseudonym, který používal Pavel Pecháček (1940–2023)
 Pavel Skála (hudební skladatel) (1943–1986) – hudební skladatel, hudební redaktor, kritik, recenzent a publicista